Termin LEGI ima više značenja.

 N,N'-diacetilegionaminat sintaza, enzim
 Legi (dan), dan u javanskom kalendaru